HMS Braxen kan syfta på: 

 – en lodja i svenska flottan från 1600-talet
 – en skärbåt i svenska flottan sjösatt år 1706
 – en kokslup i svenska flottan sjösatt år 1808
 – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1916